Поляное — название населённых пунктов:

Россия 
 Поляное — село в Белогорском районе Амурской области.

Украина 
 Поляное — село в Тростянецком районе Сумской области.